

Арбузово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Арбузово — селище, Дмитровський міський округ, Московська область